Михаил Осоргин: Осоргин, Михаил Александрович (1877—?) — полковник Уланского Её Величества лейб-гвардии полка, участник Первой мировой войны, награждён Георгиевским оружием.
 Осоргин, Михаил Андреевич (настоящая фамилия — Ильин; 1878—1942) — русский писатель, журналист и переводчик, эссеист, адвокат, юрист.
 Осоргин, Михаил Георгиевич (1929—2012) — митрофорный протоиерей, настоятель храмов Русской церкви во Флоренции, Риме, Париже и Кламаре.
 Осоргин, Михаил Герасимович — поручик, звенигородский уездный судья в 1820 году.

Примечания